Hong Kong Film Critics Society Award – coroczna nagroda filmowa przyznawana przez Hong Kong Film Critics Society. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1994 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kinematografia w Hongkongu
Nagrody filmowe przyznawane w Azji